Mehdi Mirza Mehdi Tehrani (* 13. März 1970 in Teheran) ist Journalist, Historiker, Filmkritiker und ehemaliger Ranger der iranischen Marine im Erster Golfkrieg.

Neben 3 Jahrzehnten Filmkritik und Geschichtsschreibung im Bereich Film und Kino ist er derzeit Professor für Filmwissenschaft am Campus der Schönen Künste der Universität von Teheran. Vom 24. September 2011 bis 21. November 2011 war er Mitglied des Cinema Age Classification Council der Cinema Organization of Iran.

Mehdi Mirza Mehdi Tehrani ist der Kommandeur der Diver Ranger Unit und einer der 17 überlebenden Veteranen der Operation Karbala 4 im Ersten Golfkrieg.

Bildungshintergrund 
Mirza Mehdi Tehrani studierte Übersetzung und Geschichte bei Reza Seyed Hosseini. Die wichtigsten Professoren für Kinoästhetik und Filmgeschichte sind Arthur Asa Berger, Akbar Alemi, Arthur Knight und Christine Ross.

Sein Doktoratssturidum Film and Visual Media Studies an der McGill University (Faculty of Arts) schloss er mit der Dissertation The Impact of Local Journalism on British Cinema in the Last Two Years of World War II Supervisor: Christine Ross, Arthur Asa Berger ab.

Einzelnachweise 

Hochschullehrer (Universität Teheran)
Journalist (Iran)
Absolvent der Universität Teheran
Iraner
Geboren 1970
Mann